Samarina bezeichnet:

Samarina (Ort), Ort in Westmakedonien, Griechenland

Yelena Samarina (1927–2011), Schauspielerin